Sáenz puede referirse a:

Topónimos 

 Avenida Sáenz, arteria vial de Buenos Aires.
 Sáenz (Subte de Buenos Aires), estación del Subte de Buenos Aires.
 Estación Dr. Antonio Sáenz, estación del Ferrocarril Belgrano Sur.

Desambiguaciones de nombre y apellido 

 Ricardo Sáenz de Ynestrillas

Desambiguaciones de apellido compuesto 

 Sáenz de Santamaría
 Sáenz de Tejada
 Sáenz Peña
 Sáenz de Buruaga